Турга́й () — станция в Ерейментауском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Тургайского сельского округа. Код КАТО — 114659500.

География 
Станция расположена в южной части района, на расстоянии примерно 30 километров (по прямой) к северо-западу от административного центра района — города Ерейментау, в 1 километре к юго-западу от административного центра сельского округа — села Тургай.

Абсолютная высота — 278 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Тургай — на северо-востоке.

Через станцию проходит железная дорога «Заозёрное — Ерейментау».

Население 
В 1989 году население станции составляло 103 человека (из них казахи — 41 %, русские — 29 %).

В 1999 году население станции составляло 91 человек (47 мужчин и 44 женщины). По данным переписи 2009 года, в населённом пункте проживало 80 человек (45 мужчин и 35 женщин).

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
населённые пункты, основанные в 1962 году
Населённые пункты Ерейментауского района